

Geografia 
 Penz, una suddivisione del comune di Behamberg in Austria
 Collina del Penz, in Svizzera

Cognome 
 Alain Penz (* 1947, Sallanches), sciatore alpino francese
 Claude Penz
 Erich Penz
 Florence Steurer (º  1949, Lione)
 Franz de Paula Penz (1707, Navis – 1772), pastore e costruttore della chiesa
 Johann Penz, (* 1950, politico austriaco
 Markus Penz (* 1975, Innsbruck), pilota austriaco
 Peter Penz (* 1984, Hall in Tirol), slittinista austriaco
 Wolfgang Penz (1950, Chemnitz – 1979, Zeuthen), attore tedesco